De vijfde etappe van de Ronde van Spanje 2012 was een vlakke rit en werd verreden op 22 augustus 2012 over een afstand van 172 km met start en aankomst in Logroño. De renners reden acht ronden van 21 kilometer in en rond deze stad.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

05
Sport in La Rioja
Logroño